Васа, Ваза — королівська династія шведського походження
 Ваза () — тауншип у США, у штаті Міннесота
 Васа () — шведська назва фінського міста Вааса

Див. також 
 Васалоппет — масові лижні марафонські перегони в Швеції, названі на честь короля Густава Ерікссона Вази
 Ваза (значення)
 Вейса () — тауншип у США, у штаті Міннесота